Podlesí kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Podlesí (okres Příbram)
 Podlesí (okres Ústí nad Orlicí)